

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Spławy – część miasta Kraśnik
 Spławy – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Wysokie 
 Spławy – wieś w województwie lubelskim, w powiecie opolskim, w gminie Józefów nad Wisłą 
 Spławy – wieś w województwie lubelskim, w powiecie opolskim, w gminie Poniatowa 
 Spławy – część wsi Przeginia w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Jerzmanowice-Przeginia
 Spławy – część wsi Małoszów w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Książ Wielki
 Spławy – część wsi Koźmice Wielkie w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Spławy – część wsi Niedźwice w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Koprzywnica

Zobacz też 
 Spławy Drugie, Spławy Pierwsze